Joseph Shikongo ist der Name folgender Personen:

* Joseph Shimweelao Shikongo (* 1964), namibischer Polizeiinspekteur
 Joseph Shipandeni Shikongo (* 1948), namibischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Rundu